

Patronyme 

Zhvania () est un nom de famille géorgien. 

Zourab Zhvania ou Zourab Jvania (1963–2005), homme politique géorgien,
Anna Zhvania (née en 1970), femme politique géorgienne,
Kakhaber Zhvania, boxeur géorgien,
Lasha Zhvania (né en 1973), homme politique géorgien,
Zurab Zhvania (rugby à XV) (né en 1991), joueur de rugby à XV géorgien.

Homonymie de patronyme
Patronyme géorgien